Un propelente puede referirse a:

 Propelente de aerosol, un gas utilizado para impulsar las sustancias contenidas en los aerosoles.
 Propelente de cohetes, también llamado propergol, es una o varias sustancias encargadas de propulsar un cohete. 
 Propelente de proyectiles, el explosivo usado para disparar proyectiles en armas de fuego.